Черёмуха (Padus) — общее название некоторых видов растений рода слива (Prunus). В некоторых устаревших классификациях — отдельный род в составе семейства розовые (Rosaceae) либо подрод рода слива. Нередко под словом «черёмуха» понимают .

Растения 
 Черёмуха Маака (Prunus maackii)
 Черёмуха антипка (Prunus mahaleb)
 Черёмуха обыкновенная (Prunus padus)
 Черёмуха пенсильванская (Prunus pensylvanica)
 Черёмуха поздняя (Prunus serotina)
 Черёмуха виргинская (Prunus virginiana)

Населённые пункты

Белоруссия 
 Черёмуха — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Черёмуха — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Черёмуха — село в Красноярском районе Астраханской области.
 Черёмуха — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Черемуха — деревня в Килемарском районе Марий Эл.
 Черёмуха — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Украина 
 Черёмуха — село в Бердичевском районе Житомирской области.

Железнодорожные станции 
 Черёмуха — железнодорожная станция Сольвычегодского отделения Северной железной дороги

Реки 
 Черёмуха — река в России (Республика Татарстан), правый приток реки Секинесь, притока реки Шешмы.
 Черёмуха — река в России (Тверская область), впадает в озеро Серемо.
 Черёмуха — река в России (Ярославская область), правый приток реки Волги.

Разное 
 «Черёмуха» — альбом группы «Монгол Шуудан».
 «Черёмуха» — мобильный автоматический КВ радиопеленгатор Р-355.
 «Черёмуха» — 1-хлорацетофенон, боевое отравляющее вещество класса лакриматоров.
 Черёмуха в стакане — одна из работ советского живописца К. С. Петрова-Водкина.
 «Черёмуха» — песня L’One из альбома «Спутник» совместно с Kristina Si.
 «Белая черёмуха» — песня Марины Журавлёвой.

См. также 
 Черемухи